Dave est habituellement un diminutif du prénom David.

Patronyme et pseudonyme 
 Dave Gahan (1962), chanteur anglais, leader du groupe Depeche Mode.
 Anil Madhav Dave (1956-2017) est un homme politique indien.
 Dave est le pseudonyme de Wouter Otto Levenbach, un chanteur néerlandais. 
Avec ses albums: Dave (premier album, en 1975), Dave (troisième album, en 1977) et Dave (neuvième album, en 1993)
 Dave est le nom de scène de David Santan (né en 1998), un rappeur anglais.
 Laura Dave (1985-) est le pseudonyme de Biassi Feukeu Davide Laure, journaliste, animatrice, entrepreneuse et productrice camerounaise.

Toponyme 
 Dave, un village de Belgique, intégré à la ville belge de Namur ;
 Fort de Dave, un des huit forts construits pour la défense de Namur ;
 Dave, un cours d'eau belge affluent de la Meuse.

Divers 
 Dave, une chanson du groupe The Boomtown Rats
 Dave, un titre français au Canada d'un film américain
 Dave, une série télévisée de comédie américaine
 Dave, une chaîne de télévision du Royaume-Uni diffusée par le réseau UKTV
 Dave le barbare, une série d'animation de Disney